Gran Premio Allevatori var ett årligt travlopp för 2-åriga varmblodiga travare som kördes på Ippodromo Capannelle (2013–2017) och Ippodromo Tor di Valle (1964–2012) i Rom i Italien i december. Loppet kördes mellan åren 1964–2017, och var Italiens största tvååringslopp. Det var ett Grupp 1-lopp, det vill säga ett lopp av högsta internationella klass. Sedan 1997 körs loppet över 2100 meter med autostart.

2018 slogs loppet ihop med Gran Criterium och skapade Gran Premio Mipaaft Allevamento, med 440 000 euro i samlad prissumma.

Segrare

Referenser

Noter 

Italienska travlopp
Sportevenemang i Italien
Återkommande sportevenemang med premiär 1964